Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 695 dans le monde.

 Interstate 696, aux États-Unis 
 Route nationale 696 en France